ACRO peut désigner :
 Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, une association anti-nucléaire française.

 Helenius Acro, un grammairien de la Rome antique.

Voir aussi 
 Acro Jet, un jeu vidéo de simulation de vol